Lemonia brunneomarginata är en fjärilsart som beskrevs av Wagner 1931. Lemonia brunneomarginata ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
brunneomarginata